Termenul „Ararat” se poate referi la:

 Ararat munte situat în estul Turciei
 Ararat un oraș din Armenia.
 Provincia Ararat din Armenia
 „Republica Ararat” o fostă republică kurdă care n-a fost recunoscută pe plan internațional
Regatul Ararat a fost una dintre denumirile Regatului Urartu.